Krutzler ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Krutzler (* 1978), österreichischer Schauspieler  
 Eszter Krutzler (* 1981), ungarische Gewichtheberin
 Hans Krutzler (1913–1991), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:

 Weingut Krutzler, ein burgenländisches Weingut in Deutsch Schützen-Eisenberg